Eduard Taaffe, comte de Taaffe,  Taaffe (1833-1895), homme politique autrichien ;
 Peter Taaffe (né en 1942), homme politique et théoricien marxiste britannique ;
 Philip Taaffe (né en 1955),  artiste américain ;
 Sonya Taaffe, auteure de fiction et de poésie basée au Massachusetts.